Hørsholm (gemeente), gemeente in Denemarken
 Hørsholm (parochie), parochie in Denemarken